Lisle es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Lisle (pueblo); o
  Lisle (villa).